Трюмсель — прямой летучий парус, устанавливают на трюм-рее выше бом-брамселя при слабых ветрах. Мог быть не только трапециевидной, но и треугольной формы.

Литература

Ссылки 
Баллада о трюмселе

Морские термины
Паруса